Info-TV-Operator Sp. z o.o. – niezależny operator telekomunikacyjny, zajmujący się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych na terenie całego kraju.

Spółka oferuje usługi w oparciu o własną infrastrukturę nadawczą. Jest aktywnym uczestnikiem procesu rozwoju cyfrowych technik nadawczych w Polsce, prowadzi intensywne prace nad wdrożeniem emisji programów telewizyjnych w systemach DVB-T i DVB-H.

W 2009 roku spółka została wybrana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej hurtowym operatorem telewizji mobilnej oraz otrzymała tytuł „Excellence w biznesie” oraz złotą statuetkę Fair Play.

24 kwietnia 2013 spółka Info-TV-Operator została przejęta od NFI Magna Polonia S.A. przez EmiTel.

Nadajniki Info-TV-Operator 
 Feliksówka
Współrzędne geograficzne 23°15′50″E 50°36′36″N
Wysokość posadowienia masztu: 323 m n.p.m.
Wysokość masztu: 90 m n.p.t.

 Leżajsk
Współrzędne geograficzne 22°24′25″E 50°14′55″N
Wysokość posadowienia obiektu: 223 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 130 m n.p.t.

 Słupsk – Bierkowo
Współrzędne geograficzne 16°56′30″E 54°29′07″N
Wysokość posadowienia obiektu: 55 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 124 m n.p.t.

 Lubaczów
Współrzędne geograficzne 23°10′33″E 50°05′50″N
Wysokość posadowienia obiektu: 250 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 Biała Podlaska
Współrzędne geograficzne 23°11′16″E 52°02′17″N
Wysokość posadowienia obiektu: 147 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 Ostrołęka
Współrzędne geograficzne 21°37′42″E 53°04′42″N
Wysokość posadowienia obiektu: 105 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 140 m n.p.t.

 Przasnysz
Współrzędne geograficzne 
Wysokość posadowienia obiektu: 123 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 89 m n.p.t.

 EC Słupsk
Współrzędne geograficzne 
Wysokość posadowienia obiektu: 35 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 110 m n.p.t.

 Mielec
Współrzędne geograficzne 21°26′19″E 50°17′51″N
Wysokość posadowienia obiektu: 197 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 Tarnobrzeg
Współrzędne geograficzne 21°38′26″E 50°21′28″N
Wysokość posadowienia obiektu: 150 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 108 m n.p.t.

 Łowicz
Współrzędne geograficzne 19°56′43″E 52°07′00″N
Wysokość posadowienia obiektu: 89 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 96 m n.p.t.

 Gdańsk
Współrzędne geograficzne 18°38′34″E 54°22′35″N
Wysokość posadowienia obiektu: 3 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 161 m n.p.t.

 Andrychów
Współrzędne geograficzne 19°20′15″E 49°51′08″N
Wysokość posadowienia obiektu: 341 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 50 m n.p.t.

 Gorlice
Współrzędne geograficzne 21°10′57″E 49°40′38″N
Wysokość posadowienia obiektu: 270 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 150 m n.p.t.

 Katowice
Współrzędne geograficzne 
Wysokość posadowienia obiektu: 267 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 195 m n.p.t.

 Włocławek
Współrzędne geograficzne 19°05′26″E 52°40′22″N
Wysokość posadowienia obiektu: 127 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 87 m n.p.t.

 Mosina
Współrzędne geograficzne 16°51′09″E 52°14′22″N
Wysokość posadowienia obiektu: 70 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 132 m n.p.t.

 Tarnów
Współrzędne geograficzne 20°55′49″E 49°53′31″N
Wysokość posadowienia obiektu: 476 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 Kwidzyn
Współrzędne geograficzne 18°55′38″E 53°43′29″N
Wysokość posadowienia obiektu: 64 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 Strzelce Opolskie
Współrzędne geograficzne 18°16′19″E” 50°31′06″N
Wysokość posadowienia obiektu: 226 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 40 m n.p.t.

 Namysłów
Współrzędne geograficzne 17°42′17″E 51°04′16″N
Wysokość posadowienia obiektu: 151 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 40 m n.p.t.

 Paczków
Współrzędne geograficzne 17°00′31″E” 50°27′40″N
Wysokość posadowienia obiektu: 245 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 40 m n.p.t.

 Kędzierzyn-Koźle
Współrzędne geograficzne 18°17′32″E 50°21′24″N
Wysokość posadowienia obiektu: 200 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 55 m n.p.t.

 Toruń
Współrzędne geograficzne 18°41′48″E 53°02′38″N
Wysokość posadowienia obiektu: 71 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 147 m n.p.t.

 Kołobrzeg
Współrzędne geograficzne 15°35′13″E 54°10′54″N
Wysokość posadowienia obiektu: – 4 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 63 m n.p.t.

 Elbląg
Współrzędne geograficzne 19°23′09″E 54°10′43″N
Wysokość posadowienia obiektu: 2 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 100 m n.p.t.

 Zielona Góra
Współrzędne geograficzne: 15°30′31″E 51°55′33″N
Wysokość terenu: 173 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 20 nim n.p.t.

 Białystok
Współrzędne geograficzne: 23°06′24″E 53°06′40″N
Wysokość terenu: 136 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 123 m n.p.t.

 Polkowice
Współrzędne geograficzne: 16°04′00″E 51°28′57″N
Wysokość terenu: 159 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 220 m n.p.t.

 Częstochowa
Współrzędne geograficzne: 19°10′51″E 50°47′42″N
Wysokość terenu: 253 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 153 m n.p.t.

 Wągrowiec/Gołańcz
Współrzędne geograficzne: 17°17′16″E 52°56′34″N
Wysokość terenu: 96 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 70 m n.p.t.

 Stargard Szczeciński
Współrzędne geograficzne: 53°21′01″N 15°00′18″E
Wysokość terenu: 32 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 93 m n.p.t.

 Hrubieszów
Współrzędne geograficzne: 23°46′47″E 50°49′14″N
Wysokość terenu: 230 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 60 m n.p.t.

 EC Lublin Megatem
Współrzędne geograficzne: 22°36′07″E 52°14′24″N
Wysokość terenu: 190 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 127 m n.p.t.

 Darłowo
Współrzędne geograficzne:: 16°23′41″E 54°25′32″N
Wysokość terenu: 1 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 53 m n.p.t.

 Kłodzko
Współrzędne geograficzne: 16°38′04″E 50°25′08″N
Wysokość terenu: 317 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 70 m n.p.t.

 Oleśnica
Współrzędne geograficzne: 51°11′56″N 17°23′50″E
Wysokość terenu: 156 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 65 m n.p.t.

 Grudziądz
Współrzędne geograficzne: 18°44′21″E 53°28′31″N
Wysokość terenu: 45 m n.p.m.
Wysokość obiektu: 50 m n.p.t.

Źródła

Przypisy 

Polskie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne
Przedsiębiorstwa w Zamościu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 2003